Salafisme parmi Kurdes fait référence à l'histoire du mouvement Salafisme pratiqué par les Kurdes dans le Grand Kurdistan. L'histoire du salafisme au Kurdistan n'est pas contiguë et a une histoire différente selon la partie du Kurdistan.

Au Kurdistan iranien 
Le salafisme au Kurdistan iranien est relativement nouveau. C'était une idéologie très petite et peu commune auparavant. Cependant, depuis le début des années 2000, il avait connu une augmentation significative chez les Kurdes d'Iran. Il est devenu célèbre lorsque Hassan Rohani lui-même a ordonné au ministère de l'Intérieur de faire une recherche approfondie sur la croissance des salafistes au Kurdistan iranien et au Kurdistan irakien. Il a été confirmé que le salafisme dans la région du Kurdistan d'Iran était le résultat des djihadistes d'Ansar al-Islam qui ont fui le Kurdistan irakien après les attaques américaines contre la région et ont fui vers l'Iran et ont ouvertement répandu leur idéologie parmi les Kurdes d'Iran vers 2003. les partis kurdes d'origine en Iran sont de gauche, laïcs et même communistes, mais au cours des deux dernières décennies, des centaines de religieux kurdes ont promu le salafisme qui a considérablement augmenté. Dans une déclaration officielle du ministère de l'Intérieur concernant les clercs, il a déclaré : "Malheureusement, nous assistons à une nouvelle génération de clercs kurdes qui n'ont rien en commun avec les clercs kurdes qui sont connus pour leur tolérance". Il a été déclaré qu '"après la chute de Saddam Hussein et la montée des salafistes au Kurdistan irakien, la tendance s'est progressivement étendue au Kurdistan iranien". Il y a également eu une radicalisation des Kurdes iraniens, nombre d'entre eux se rendant en Syrie, en Irak et en Afghanistan pour rejoindre des groupes djihadistes salafistes. Un Kurde salafiste du nom de Saryas Sadeqi a fait exploser son gilet explosif à l'extérieur du Mausolée de l'ayatollah Khomeini, se suicidant et endommageant le sanctuaire dans le processus. Il a de nouveau été convenu que "la plupart des djihadistes salafistes du Kurdistan iranien avaient été influencés idéologiquement et religieusement par les Kurdes irakiens". Les Kurdes iraniens étaient l'une des principales raisons de la survie de l'émirat islamique du Byara, les collaborateurs kurdes iraniens d'Ansar al-Islam faisaient passer en contrebande des marchandises à travers la frontière Iran-Irak jusqu'à Byara.

Au Kurdistan irakien 
La montée du salafisme au Kurdistan irakien remonte au milieu des années 1980. Il y avait une rivalité entre le nouveau mouvement salafiste et la voie traditionnelle de l'islam chez les Kurdes, qui penchait davantage vers le soufisme. Après les soulèvements kurdes contre Saddam Hussein, l'augmentation des islamistes kurdes a commencé, sous ce qu'on a appelé le Réveil islamique, ou les moudjahidines kurdes. Le GRK laïc était initialement d'accord avec la croissance du salafisme, permettant aux salafistes de se rassembler et de prêcher librement. Le réveil islamique kurde déclinera plus tard en raison de la forte pression des États-Unis et des partis kurdes laïcs. L'Arabie saoudite a financé et soutenu l'parti politique du mouvement islamique du kurdistan. Le Kurdistan irakien est la partie du Kurdistan avec le plus de salafistes. Irakien Après l'Invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 et la chute de Saddam Hussein, une autre étincelle de salafisme a été ravivée au Kurdistan irakien. Ansar al-Islam est le groupe salafiste le plus connu du Kurdistan irakien, qui est même allé jusqu'à créer son propre mini-État en 2001. Ansar al-Islam s'est développé très rapidement et a eu une grande influence. Il était si important qu'il a conduit à la formation du CTG Kurdistan pour contrer Ansar al-Islam. Leur influence s'est accrue au point qu'à Bagdad en 2003, des membres arabes irakiens d'Al-Qaïda en Irak ont ​​fini par tuer des jeunes kurdes d'Ansar al-Islam par crainte que les Kurdes ne deviennent les djihadistes les plus influents d'Irak, remplaçant ainsi AQI. Il y a également eu une tentative d'assassinat contre le Premier ministre irakien, Iyad Allaoui, en Allemagne par l'agent d'Ansar al-Islam Rafik Yousef. Il existe de nombreuses écoles salafistes en langue kurde dans toute la région du Kurdistan dans les villes de Sulaymaniyah, Erbil, Halabja et Duhok. Le GRK a par la suite interdit de nombreux livres salafistes et a limité les privilèges des imams salafistes. De nombreux imams salafistes ont été licenciés pour leurs discours désapprouvés par le GRK. La répression du salafisme par le GRK n'a pas arrêté la croissance du salafisme au Kurdistan irakien. Au contraire, l'influence salafiste et la popularité du mollah Krekar ont augmenté, principalement en raison de ses opinions populistes, de ses déclarations dans lesquelles il exprime son souci et son soutien aux Kurdes, et de ses critiques contre la Kurdophobie, ce que de nombreux Kurdes disent que le GRK ne fait pas. Cela a non seulement renforcé l'image du mollah Krekar, mais aussi renforcé la dissidence contre le GRK.

Au Kurdistan syrien 
Le salafisme est généralement mal vu au Kurdistan syrien après la montée de l'État islamique. L'AANES et leur FDS, qui comprennent les YPG et les YPJ, ont mené une répression stricte contre le salafisme dans le but de séculariser la région. Il y a eu deux mouvements salafistes kurdes du Kurdistan syrien, tels que le Mouvement de Salah al-Din le Kurde et le Front islamique kurde. Ces deux groupes se considèrent comme des mouvements kurdes et tous deux ont constamment déclaré que la protection des Kurdes, les droits des Kurdes et la langue kurde étaient leur priorité. Cependant, ils sont tous deux restés impopulaires et le Front islamique kurde s'est dissous car il n'a pas trouvé de soutien.

Au Kurdistan turc 
Les régions à majorité kurde du sud-est de l'Anatolie sont connues pour être plus religieuses et conservatrices que les régions à majorité turque, ce qui conduit souvent à la radicalisation. Ces derniers temps, une vague de Kurdes de Bingöl et d'Adıyaman a adopté le salafisme. Adiyaman, une ville à majorité kurde, était autrefois connue pour sa culture du tabac. Bien que la ville acquière plus tard une réputation nouvelle et tristement célèbre, elle a la cellule terroriste la plus meurtrière de Turquie. Entre 2014 et 2015, 45 familles de Bingöl ont alerté les autorités turques qu'un des leurs s'était rendu en Syrie ou en Irak pour rejoindre l'Etat islamique. Un étudiant de Diyarbakır qui est allé étudier à Bingöl a déclaré que "personne ne devrait être surpris. La radicalisation des Kurdes à Bingöl et ailleurs a commencé bien avant l'apparition de l'État islamique". Bien que tous ne rejoindraient pas l'État islamique, certains Kurdes de Turquie se rendraient en Syrie pour rejoindre le Mouvement de Salah al-Din le Kurde, qui était également un mouvement kurde en plus d'être une organisation salafiste. Les Kurdes salafistes, ainsi que les autres salafistes, considéraient même Erdoğan et l'AKP comme des kuffar.

Reference 

Salafisme
Islamisme
Kurdes
Kurdistan